Les Bonnes Manières, court-métrage français d'Yves Robert sorti en 1951
 Les Bonnes Manières, album de La Ruda sorti en 2007
 Les Bonnes Manières, film franco-brésilien écrit et réalisé par Marco Dutra et Juliana Rojas, sorti en 2017